Aberdeen North, circonscription représentée à la Chambre des communes, au Royaume-Uni ;
 Aberdeen North, ancienne circonscription représentée au Parlement écossais.

Homonymie de toponyme